Ade – figura della mitologia greca, dio degli Inferi
 Ades – genere di zanzare

Persone 
 Jean-Claude Ades – produttore discografico tedesco
 Steven Ades – giocatore di cricket inglese
 Thomas Adès – compositore britannico

Pagine correlate 
 Ade (disambigua)
 Hades